Никола́й Никола́евич Добронра́вов (род. 22 ноября 1928, Ленинград, СССР) — советский и российский , киноактёр. Лауреат Государственной премии СССР (1982) и премии Ленинского комсомола (1978). Член Союза писателей СССР с 1970 года.

Муж и соавтор (с 1956 года) композитора, пианистки, народной артистки СССР Александры Пахмутовой.

Биография 
Николай Добронравов родился 22 ноября 1928 года в Ленинграде. Его отец — Николай Петрович Добронравов (1899 —1968), имел профессию инженера и работал на заводе. По отцовской линии предки были священнослужителями и офицерами белогвардейской эскадрильи. Папу арестовали в 1937 году, Коля тогда не мог даже подумать, что видит его в последний раз, мальчику было всего девять лет. Мать — Елена Дмитриевна Добронравова в девичестве Доброхотова (1904—1964), уроженка города Арзамаса Нижегородской губернии, занималась ведением домашнего хозяйства и воспитанием сына. Ее тоже арестовали вслед за мужем, но мама смогла выжить в тюрьме и через несколько лет вернулась. Она прожила долгую жизнь, которую посвятила педагогике, работала учительницей. Позже в семье родился еще один мальчик – Дима.

Его воспитанием в детстве в основном занималась бабушка по отцовской линии. Она посещала с мальчиком театры, знакомила его с различными видами искусства: оперой, балетом, кукольными и драматическими спектаклями.

В 10 лет юный Коля так проникся любовью к литературе благодаря урокам чуткого школьного учителя, что выучил наизусть комедию А. С. Грибоедова «Горе от ума». 

В начале войны попал в детский дом, который был эвакуирован сначала в столицу, а потом в Горький. С 1942 года жил в Малаховке (Люберецкий район Московской области). Там окончил среднюю школу с золотой медалью.

Имеет два высших образования: в 1950 году окончил Школу-студию имени В. И. Немировича-Данченко при МХАТ имени М. Горького, в 1952 году — Московский городской педагогический институт имени В. П. Потёмкина.

Николай Николаевич в молодости попробовал себя в искусстве кино. В начале 50-х он снялся в двух советских фильмах. Первый из них, «Спортивная честь», был посвящен спорту. В этом фильме Добронравову досталась эпизодическая роль посетителя ресторана, поэтому начинающий артист даже не был указан в титрах. Киноповесть «Возвращение Василия Бортникова» (1953) о жизни в колхозе, в которой Николай сыграл молодого комсомольца, собрала на одной рабочей площадке звезд эпохи. В ленте главные роли играли Сергей Лукьянов, Всеволод Санаев, Анатолий Чемодуров, Инна Макарова.

В 1970 году принят в Союз писателей СССР.

В честь 90-летия популярного поэта в 2018-м Первый канал снял документальную ленту «Николай Добронравов. “Как молоды мы были…”», а в ноябре прошел юбилейный вечер Николая Добронравова.

Живёт и работает в Москве. Женат на композиторе, пианистке, народной артистке СССР  Александре Пахмутовой, детей у пары нет.

Творчество 
Песни Добронравова стали широко популярны в СССР и за его пределами. Во многом огромный успех Добронравова обусловлен тем, что самые известные песни написаны в соавторстве с композитором Александрой Пахмутовой — женой поэта. Также, на протяжении десятилетий его постоянным соавтором являлся писатель и поэт-песенник Сергей Гребенников.

Кроме того, музыку на стихи Николая Добронравова писали такие композиторы как Микаэл Таривердиев, Арно Бабаджанян, Полад Бюль-Бюль Оглы, Сигизмунд Кац, Евгений Мартынов, Аркадий Островский, Муслим Магомаев, Михаил Чуев.

Песни исполняли: Большой детский хор под управлением Виктора Попова, Сергей Лемешев, Георг Отс, Анна Герман, Лев Барашков, Людмила Зыкина, Юрий Гуляев, Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Майя Кристалинская, Лев Лещенко, София Ротару, Валерий Ободзинский, Николай Басков, Вадим Мулерман, Нонна Мордюкова, Эдита Пьеха, Тамара Гвердцители, Александр Градский, Сергей Пенкин, Эдуард Хиль, Валентина Толкунова, Михаил Чуев, ансамбли «Песняры», «Пламя», «Самоцветы», Ян Осин, «Надежда», «Верасы», «Добры молодцы», «Сябры», группа Стаса Намина, Гражданская Оборона и другие.

Выросший в детском доме во время войны, Добронравов донёс до читателя духовную атмосферу тяжёлых и голодных военных и ранних послевоенных лет. Оказавшись современником эпохальных событий — космической эры, Олимпиады-80, Добронравов воспел их. Романтизировал и героизировал профессии и трудовые достижения космонавтов, геологов, энергетиков, хоккеистов. В 1990-е годы в его творчестве стала прослеживаться религиозная линия.

Николай Добронравов и Александра Пахмутова не только работали над песнями, они ещё и являются активными участниками гастролей Москонцерта. С программой, в которой Александра принимала участие, играя за роялем, а Николай выступал с собственными поэтическими сочинениями, они объездили всю страну. Сколько было концертов за столько лет переездов, они и сами уже не могут сосчитать. Каждый раз поклонники их встречали тепло и гостеприимно.

Песня «Ярославль мой, город-князь» авторства Пахмутовой и Добронравова стала гимном Ярославля, а «Моя Воркута» — Воркуты.

31 мая 2011 года городское собрание депутатов Магнитогорска утвердило в качестве гимна города песню «Магнитка» Пахмутовой и Добронравова.

В 2014-м поэт принял участие в авторских чтениях портала «Земляки» и записал почти два десятка стихотворений, включая «Мы пришли попрощаться с тобою, Россия», «Военные осколочки» и др. Записи чтений появились на ютьюб-канале проекта.

Сейчас здоровье Николая Добронравова не позволяет участвовать в таком количестве концертов, как было раньше. Но в 2020 году автор порадовал поклонников своего творчества участием в передаче «Белая студия», которая выходит на канале «Культура». Вместе с супругой Николай Добронравов появился в выпуске ток-шоу «Сегодня вечером».

В начале 2020 года авторы представили новую военную песню «Курская дуга», которую создали для телефильма «Крепкая броня».

Избранные песни на музыку Пахмутовой 

 «Беловежская пуща»
 «Белоруссия»
 «В песнях останемся мы»
 «Всегда готовы»
 «Гайдар шагает впереди»
 «Геологи»
 «Герои спорта»
 «Главное, ребята, сердцем не стареть»
 «Да разве сердце позабудет»
 «Дикая собака Динго»
 «До свиданья, Москва» (прощальная песня Олимпиады-80)
 «Добрая сказка»
 «Запевала звездных дорог»
 «Звездопад»
 «Звезды Мехико»
 «Знаете, каким он парнем был»
 «И вновь продолжается бой»
 «Как молоды мы были»
 «Киев — красное солнышко»
 «Команда молодости нашей»
 «Куба — любовь моя»
 «ЛЭП-500»
 «Любовь, Комсомол и Весна»
 «Малая земля»
 «Машинист»
 «Мелодия»
 «Надежда»
 «Нам не жить друг без друга»
 «Наша Судьба»
 «Не расстанусь с Комсомолом»
 «Нежность»
 «Новый день»
 «Обнимая небо»
 «Орлята учатся летать»
 «Песня о матери-планете»
 «Под знаменем Родины»
 «Пока не поздно»
 «Прекрасна, как молодость, страна»
 «Прощание с Братском»
 «Птица счастья»
 «Сигнальщики-горнисты»
 «Снегурочка»
 «Совесть мира»
 «Стадион моей мечты»
 «Старт дает Москва»
 «Темп»
 «Только так победим»
 «Трус не играет в хоккей»
 «Ты моя надежда, ты моя отрада»
 «Усть-Илим»
 «Я не могу иначе»
 «Яростный стройотряд»

Наиболее известные песни на музыку Таривердиева
 «Маленький принц»
 «Предчувствие любви»
 «Твой голос»
 «Ты не печалься»

Фильмография 
 «О спорт, ты — мир!» (1981) — автор сценария (автор текста фильма и текста песен)

Актёр 
 Спортивная честь (1951) — Платон Платонович (нет в титрах)
 Возвращение Василия Бортникова (1953) — Серёжа

Дискография 
 2013 — «Николай Добронравов. Лучшее…» (CD, «Мелодия», MEL CD 60 02162)

Награды 
Государственные награды:
 Премия Ленинского комсомола (1978) — за стихи к циклам комсомольских песен
 орден «Знак Почёта» (21 ноября 1978) — за заслуги в области советской литературы и в связи с пятидесятилетием со дня рождения
 Государственная премия СССР (28.10.1982) — за участие в создании фильма «О спорт, ты — мир!» (1981)
 орден Трудового Красного Знамени (16 ноября 1984) — за заслуги в развитии советской литературы и в связи с 50-летием образования Союза писателей СССР
 орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (22 декабря 2003) — за большой вклад в развитие отечественной культуры
 орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (20 ноября 2008) — за выдающийся вклад в развитие отечественной литературы и многолетнюю творческую деятельность

Другие награды, премии, поощрения и общественное признание:
 Почётный гражданин Братска (26 августа 1994)
 Специальная премия Попечительского совета Бунинской премии «За выдающийся вклад в поэзию и песенное творчество» (2008)
 Национальная премия «Имперская культура» имени Эдуарда Володина (2013) — за книгу «Светит незнакомая звезда»
 Почётный профессор МГУ (2015)
 Премия Министерства обороны Российской Федерации в области культуры и искусства (2016) — за вклад в развитие культуры
 Межгосударственная премия СНГ «Звезды Содружества» за 2009 год

Документальные фильмы и телепередачи 
 «Николай Добронравов. „Нам не жить друг без друга…“» («Первый канал», 2008)
 «Пахмутова и Добронравов. „Мелодия и Орфей“» («ТВ Центр», 2014)
 «Николай Добронравов. „Как молоды мы были…“» («Первый канал», 2018)

Примечания

Ссылки 
 Страница Добронравова Николая Николаевича на Wikilect
 
 

Выпускники Школы-студии МХАТ
Лауреаты Бунинской премии
Члены Союза писателей СССР
Писатели-соцреалисты
Почётные граждане Братска
Почётные профессора МГУ
Николай Добронравов
Долгожители России
Ныне живущие долгожители
Выпускники МГПИ им. Потёмкина